Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2015-2016 è il venticinquesimo organizzato in Italia. Rappresenta il quinto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale della regione Emilia-Romagna.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda
      Promossa in Serie D 2016-2017.
      Ammessa (e poi sconfitta) ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2016-2017 dopo i play-out.
      Retrocesse in Promozione 2016-2017.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-out

Verdetti finali 
  Castelvetro promossa in Serie D 2016-2017
  Rolo ammessa ai play-off nazionali
  Pol. Brescello, Fidenza, Formigine e (dopo i play-out) Pallavicino retrocessi in Promozione Emilia-Romagna 2016-2017

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda
      Promossa in Serie D 2016-2017.
      Ammessa (e poi sconfitta) ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2016-2017 dopo i play-out.
      Retrocesse in Promozione 2016-2017.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-out

Verdetti finali 
  Alfonsine promossa in Serie D 2016-2017
  Massa Lombarda ammessa ai play-off nazionali
  Copparese, Cattolica, Portuense e (dopo i play out) CM Conselice retrocessi in Promozione Emilia-Romagna 2016-2017

Supercoppa Emilia-Romagna 
L'associazione "Quarto Tempo" mette in palio, anche quest'anno, la Supercoppa Emilia-Romagna (seconda edizione), che decreta in modo simbolico la squadra regina tra le vincenti dei due campionati di eccellenza.

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Dilettanti Emilia-Romagna 2015-2016
 Coppa Italia Dilettanti 2015-2016
 Eccellenza Emilia-Romagna
 Eccellenza 2015-2016
 Serie D 2015-2016

Collegamenti esterni 
 https://web.archive.org/web/20160822093552/http://www.emiliaromagnasport.com/news.php?id=62571

Emilia